Libra (Ли́бра, «Весы») — студийный альбом испанского певца Хулио Иглесиаса, выпущенный в 1985 году. Альбом занял первое место в Latin Pop Album charts.

Список композиций

Продажи и сертификации

Примечания 

Альбомы Хулио Иглесиаса